L'edizione 1981 è stata la quattordicesima edizione del campionato italiano di Serie A femminile di calcio.

L'Alaska Gelati Lecce ha conquistato il primo scudetto della sua storia. Il titolo di capocannoniere della Serie A è andato alla scozzese Rose Reilly, calciatrice del Alaska Gelati Lecce, autrice di 31 gol. La Fiamma Monza e il Real Torino sono stati retrocessi in Serie B.

Al termine del campionato il Belluno ha rinunciato a iscriversi in Serie A, così come la neo-promossa Arredamenti Soresina. Di conseguenza, entrambe le squadre inizialmente retrocesse, Fiamma Monza e Real Torino, sono state riammesse in Serie A.

Stagione

Novità 
Con comunicato n. 4 del 20 maggio 1980 il Consiglio Federale della F.I.G.C.F. delibera l'ampliamento del campionato da 10 a 14 squadre.

Al termine della stagione 1980 la Fiamma Monza è stata retrocessa in Serie B. Dalla Serie B 1980 sono stati promossi il Piacenza, l'Aurora Mombretto e il Giugliano, vincitori dei tre gironi di Serie B.

Al termine del campionato la Libertas di Como e il Milan hanno rinunciato a iscriversi alla Serie A. La Libertas di Como ha successivamente dichiarato la propria inattività, mentre il Milan si è iscritto alla Serie C lombarda.

A completamento organico della Serie A è stata riammessa la Fiamma Monza e, dopo aver esaminato i requisiti economici e sportivi, vengono accolte le domande sub-judice di Tigullio 72, Real Torino e Fiamma Cerbiatte.

Avvengono inoltre i seguenti cambi di denominazione:
 da A.C.F. Fiamma Cerbiatte a S.S. Smalvic Fiamma Sarcedo di Sarcedo;
 da A.C.F. Giugliano a A.C.F. Giugliano Castelsandra di Giugliano in Campania;
 da S.S. Lazio C.F. 1975 Lubiam a S.S. Lazio C.F. 1975 di Roma;
 da G.S.F. Spifa Verona a G.S.F. Verona di Verona.

Inoltre, avviene anche la fusione tra il G.S.F. Verona di Verona e l'A.C.F. Sanbenedettese di San Benedetto di Lugana a dar vita all'A.C.F. Verona con sede a Verona.

Formato 
Le 14 squadre partecipanti si affrontano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 26 giornate. Le ultime due classificate retrocedono in Serie B.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Italia
      Retrocesse in Serie B 1982

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Non si sa se i pari meriti erano regolati dal quoziente reti oppure dalla differenza reti.
Belluno e Real Torino hanno scontato un punto di penalizzazione in classifica.

Risultati

Calendario

Verdetti finali 
  L'Alaska Gelati Lecce è Campione d'Italia 1981.
 Fiamma Monza e Real Torino retrocedono in Serie B. Entrambe furono riammesse in Serie A alla compilazione dei quadri 1982.

Note

Bibliografia 

1981